Parafia Świętych Piotra i Pawła w Londynie (greckokatolicka) - parafia Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-białoruskiego
 Parafia Świętych Piotra i Pawła w Londynie (prawosławna) - parafia prawosławna w jurysdykcji patriarchy Konstantynopola